Finn Lundström, är en f.d. ishockeyspelare född 4 augusti 1947 i Kristiansand i Norge. Hans moderklubb är Laisvall SK i Arjeplogs kommun. Lundströms elitkarriär började med spel för Nybro IF 1965. Han spelade med dem när de gick upp i Division I till säsongen 1968/1969. När Nybro förlorade sin plats i högsta serien efter två säsonger ville Lundström flytta norrut igen. Det stod mellan Timrå och Skellefteå. Valet föll på Timrå eftersom de var snabbast med att ordna en anställning åt honom. Där blev han kvar i fem säsonger innan han gick över till Västra Frölunda IF. Efter sex säsonger i Elitserien med Frölunda återvände han till Timrå säsongen 1981/1982 och spelade sina sista två säsonger för dem.

Finn Lundström spelade 30 A-landskamper för Tre kronor och var med och vann brons vid VM 1974. 1980 tog han SM-silver ihop med Västra Frölunda.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Spelare i Timrå IK
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Frölunda HC
Svenska ishockeyspelare
Personer från Kristiansand
Födda 1947
Män
Levande personer